Gan (Frankrijk), gemeente in Frankrijk
 Gan (Gaafu Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol-atol, Maldiven 
 Gan (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Gan (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven 
 Gan (taal)
 Gan (verzekeringsbedrijf), sponsor van 
 Gan (wielerploeg)
 GAN, generatief antagonistennetwerk (Engels: generative adversarial network)

Zie verder ook:
干 Gan (achternaam), een Chinese achternaam
 Gan Gan, plaats in Argentinië
 Gáň, gemeente in Slowakije
 Gan Ying, Chinees ontdekkingsreiziger
Het Hebreeuwse woord voor tuin
 Gan Hasjalom, liberaal joodse begraafplaats in Hoofddorp-Amstelveen
 Gan Eden, hof van Eden